

Славець — річка в межах Вижницького району Чернівецької області

Славець — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства

Славец — село в окрузі Рожнява Кошицького краю